Rachael Taylor peut désigner :
 Rachael Taylor (née en 1976), une rameuse d'aviron australienne ;
 Rachael Taylor (née en 1984), une actrice australienne.